

Етнонім 
Черкес — представник народу черкесів, що проживають на Північному Кавказі.
Черкаси або черкеси — одна з назв запорізьких козаків.

Географія 
 Черкез-Кош, Черкес-Кош — гора в Криму, Бабуган-яйла.
 Черкес-Узень — назва нижньої течії рр. Путаміц Західний і Путаміц Східний після їх злиття, Крим, район Артека.

Особи 
 Черкес Олександр Ілліч — український фармаколог і токсиколог. Дійсний член Академії медичних наук СРСР (з 1960).
 Черкес Богдан Степанович — доктор архітектури, директор Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», професор.